Leoš Friedl e Daniela Hantuchová hanno battuto in finale Mike Bryan e Liezel Huber 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Sandon Stolle /  Cara Black (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (quarti di finale)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (primo turno)

 Mark Knowles /  Nicole Arendt (terzo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Paola Suárez (secondo turno)
 Petr Pála /  Janette Husárová (primo turno)
 Rick Leach /  Amanda Coetzer (terzo turno)
 Jiří Novák /  Miriam Oremans (terzo turno)
 Jeff Tarango /  Jelena Dokić (terzo turno)
 David Rikl /  Karina Habšudová (semifinali)
 Pavel Vízner /  Tathiana Garbin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2001